TigerWiki un wiki è stato sviluppato in PHP, che non prevede database poiché utilizza il file system per gestire i contenuti delle pagine. È stato distribuito sotto la licenza GNU GPL.

Lo sviluppo di TigerWiki è stato interrotto nel settembre 2007. Tuttavia, molti fork si sono sviluppati da questo wiki, tra cui WiKiss in lingua francese.

Collegamenti esterni